Uefacupen 1989/1990 vanns av Juventus från Italien efter finalseger mot Fiorentina, också från Italien.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Europacupen 1989/1990
 Europeiska cupvinnarcupen 1989/1990

Externa länkar
 Officiell sida
 Resultat på RSSSF.com

1989/1990
Fotbollssäsongen 1989/1990
1989 i Europa
1990 i Europa